Cristalense – abitanti di Cristais Paulista
Cristalense – abitanti di Cristais
Cristalense – abitanti di Cristal (Brasile)
Cristalense – abitanti di Cristal do Sul
Cristalense – abitanti di Cristália